Новосе́лівка (до 1948 — Чубуртма-Сарт, ) — село в Україні, у Ленінському районі Автономної Республіки Крим.

Відстань до райцентру становить близько 33 км і проходить автошляхом , із яким збігається .